The Taking of Pelham One Two Three (en français, « La Prise du Pelham Un Deux Trois », ou « La Prise du Pelham 123 ») peut désigner :
 The Taking of Pelham One Two Three (roman), roman de John Godey, en 1973.
 The Taking of Pelham One Two Three ou Les Pirates du métro, film américain réalisé par Joseph Sargent et avec Walter Matthau, Robert Shaw et Jerry Stiller, sorti en 1974.
 The Taking of Pelham One Two Three (film, 1998) ou Le Métro de l'angoisse, téléfilm américain réalisé par Félix Enríquez Alcalá et avec Edward James Olmos, diffusé en 1998.
 The Taking of Pelham One Two Three ou L'Attaque du métro 123 ou Pelham 123 - L'ultime station au Québec, film américain réalisé par Tony Scott et avec Denzel Washington et John Travolta, sorti en 2009.